Les élections cantonales françaises de 1874 ont eu lieu les  et .

Assemblée départementale sortante

Assemblée départementale élue

Résultats par canton

Canton de Brest-2 

*sortant

Canton de Brest-3 

*sortant

Canton de Daoulas 

René Marie Goubin (Légit.) élu depuis 1848 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Lannilis 

*sortant

Canton de Plabennec 

*sortant

Canton de Ploudalmézeau 

*sortant

Canton de Lanmeur 

*sortant

Canton de Saint-Pol-de-Léon 

*sortant

Canton de Plouescat 

*sortant

Canton de Plouzévédé 

*sortant

Canton de Saint-Thégonnec 

 (Légit.) élu depuis 1874 est mort en 1879.
Aristide Andrieux (Rép.mod) est élu lors de la partielle qui suit.

*sortant

Canton de Concarneau 

Étienne Guilou est candidat pour le conseil d'arrondissement.

*sortant

Canton de Fouesnant 

*sortant

Canton de Pont-l'Abbé 

*sortant

Canton de Rosporden 

*sortant

Canton de Pont-Croix 

Charles Hignard (Légit.) élu depuis 1848 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Crozon 

Thomas Fénigan (Rép.mod) élu depuis 1871 est mort en .
Édouard Fénigan est son frère ou son neveu.
*sortant

Canton de Pleyben 

Charles Lebreton (Rép.mod) élu depuis 1871 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Carhaix-Plouguer 

Pascal Gaubert (Bonap.) élu depuis 1867 est un ancien Rép.mod.

*sortant

Canton d'Arzano 

*sortant

Canton de Bannalec 

*sortant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements du Finistère
 Conseil général du Finistère
 Liste des cantons du Finistère
 Liste des communes du Finistère
 Liste des conseillers généraux du Finistère

Lien externe 
 Site du Conseil général du Finistère

1874